Babington steht für:
 Babington (Adelsgeschlecht)
 Babington (Somerset), Ort im Distrikt Mendip, Grafschaft Somerset, England
 Babington (Mississippi), früherer Ort im Walthall County
 Babington-Verschwörung (auch Babington-Komplott), katholische Verschwörung im Jahr 1586, die das Ziel hatte, die protestantische Königin Elisabeth I. zu ermorden

Babington ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Babington (1561–1586), britischer Verschwörer
 Carlos Babington (* 1949), argentinischer Fußballspieler
 Charles Cardale Babington (1808–1895), englischer Botaniker und Archäologe
 Churchill Babington (1821–1889), englischer Gelehrter und Archäologe
 John Babington (Ritter) (um 1423–1485), englischer Ritter
 Kevin Babington (* 1968), irischer Reitsportler
 S. C. Babington, britische Bogenschützin
 William Babington (1756–1833), britischer Mediziner und Mineraloge